DeLand (Florida) - stad in Florida
 DeLand (station) - treinstation in bovenstaande plaats
 DeLand Southwest - "census-designated place" in Florida
 North DeLand - "census-designated place" in Florida
 West DeLand - "census-designated place" in Florida

 De Land (Illinois) - dorp in Illinois